Brom (35Br) se skládá ze dvou stabilních izotopů: 79Br (přirozený výskyt 50,69 %) a 81Br (49,31 %), spolu s chlorem je jedním ze dvou halogenů s více než jedním stabilním izotopem. Bylo také popsáno 31 radioizotopů a čtrnáct jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější radioizotopy jsou 77Br (poločas přeměny 57,036 hodiny), 82Se (35,282 h), 76Se (16,2 h) a 83Br (2,374 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 100 minut, většinou pod 4 minuty. Radioizotopy s nukleonovým číslem 78 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy selenu, zatímco u 80Br a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na krypton.

Seznam izotopů

Reference 

brom
Brom